Saturnia est une petite ville italienne, une frazione de la commune de Manciano, en Maremme de Grosseto, Toscane (Italie), typique par ses sources d'eau sulfureuse et ses bains.
 Saturnia (cité étrusque), origine de la précédente.
Saturnia tellus (en latin la « terre de Saturne ») ou Saturnie, nom poétique de l'Italie, car c'est là que, selon la mythologie romaine, Saturne établit sa demeure après avoir été chassé de son trône par son fils Jupiter.
 Saturnia est, dans la Rome antique, le nom donné par les annalistes et poètes latins à un oppidum qui aurait occupé le Capitolium avant la fondation de Rome.
 Le genre Saturnia regroupe des insectes lépidoptères de la famille des Saturniidae.